hrabstwo Hopkins (ang. Hopkins County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Hopkins (ang. Hopkins County) w USA, w stanie Teksas